Ljubanski rajon (ryska: Любанский район, vitryska: Любанскі раён) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Minsks voblast